Нарсингди — топоним.

 Нарсингди — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Нарсингди — округ на востоке Бангладеш, в области Дакка.
 Нарсингди-Садар — подокруг на востоке Бангладеш. Входит в состав округа Нарсингди.